George Kennan peut désigner : 
 George Kennan (1845-1924), journaliste, photographe et écrivain américain ;
 George F. Kennan (1904-2005), diplomate, politologue et historien américain.